Al-Mahdi Ali Mukhtar (2 de março de 1992) é um futebolista profissional qatari que atua como defensor.

Carreira 
Al-Mahdi Ali Mukhtar representou a Seleção Qatariana de Futebol na Copa da Ásia de 2015.

Futebolistas do Catar
Futebolistas do Al-Sadd Sports Club
Futebolistas do Al-Gharafa Sports Club
Jogadores da Seleção Catariana de Futebol
Futebolistas da Copa da Ásia de 2015
Jogadores da Copa América de 2019